Burton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frederic Burton
 Edward Burton
 Maurice Burton
 Richard Francis Burton
 Thomas C. Burton